Franz Bernhard Rodde ist der Name folgender Personen:

* Franz Bernhard Rodde (Politiker, 1644) (1644–1700), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Franz Bernhard Rodde (Politiker, 1721) (1721–1790), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck